Kanak – rodzaj naszyjnika
 Kanak –  tubylczy mieszkaniec Nowej Kaledonii
 Kanak Attack – film fabularny z 2000 roku.
 mjr SG Viliam Kanák – żołnierz słowackiej armii polowej
 David Kaňák – uczestnik reality show VyVolení